Kentucky Indy 300 2010 — это одиннадцатая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Kentucky Speedway, а также пятнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в субботу, 4 сентября 2010.

Заезд проведен на 200 кругов по 2.382-километровой конфигурации кентуккской трассы.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Эд Карпентер, завоевав поул, лишь во второй раз в сезоне отнял у двух ведущих команд чемпионата прво стартовать с первой позиции. До этого подобное же достижение в сезоне покорилось Джастину Уилсону. Как и британцу Эду не удалось реализовать поул в победу.

Судьба самой гонки решилась в топливной концовке — наиболее удачна оказалась стратегия Элио Кастроневеса — бразилец единственным в лидирующей группе не поехал на дозаправку незадолго до финиша и, в итоге, более чем уверенно выиграл гонку. Следом финишировали два пилота Panther Racing — обладатель поула Эд Карпентер и пролидировавший наибольшее число кругов в гонке Дэн Уэлдон.

Наибольший прорыв по ходу гонки удался Тони Канаану — бразилец, бывший самым медленным в квалификации, по ходу гонки отыграл 22 позиции и финишировал четвёртым.

Лишь седьмое место в гонке уменьшает до минимума шансы Скотта Диксона на чемпионство. Финишировавший пятым Дарио Франкитти отыграл ещё 6 очков у Уилла Пауэра. Разрыв между двумя главными претендентами на титул за две гонки до финиша сократился до 17 очков.

Десятую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. В этот раз его вновь заменяет Пол Трейси. Вторую гонку подряд в составе Conquest Racing проводит Томас Шектер.

Худшую гонку с Indy 500 проводит Райан Бриско.

Одну из лучших гонок в сезоне проводит Бертран Багетт — бельгиец впервые в сезоне в десятке лучших на финише.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Кентукки
Сентябрь 2010 года
Моторные виды спорта
2010